San Nicolás de Bari kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Municipio de San Nicolás (kommun i Kuba), Provincia Mayabeque, 
 San Nicolás de Bari (ort i Kuba), Provincia Mayabeque, Municipio de San Nicolás, 

Robotskapade Kubaförgreningar